Canções
 "Stronger" (canção de Britney Spears)
 "Stronger" (canção de Kanye West)
 "Stronger" (canção de Sugababes)
 "Stronger" (Canção de Kelly Clarkson)

Álbuns
 Stronger (álbum de Kate Ryan)
 Stronger (álbum de Kelly Clarkson)
 Stronger (álbum de Natalie Grant)
 Stronger (álbum de Sara Evans)

Outros
 Stronger (filme), produção de 2017 com Jake Gyllenhaal

Desambiguação